Criton est un dialogue de Platon.
 Criton d'Athènes est un philosophe grec du 
 Criton d'Héraclée est un médecin et procurateur grec du 
 Pascale Criton est une compositrice de musique contemporaine.